A Trenta a következő földrajzi neveket jelöli:
 Trenta egy völgy Szlovéniában
 Trenta, település Szlovéniában
 Trenta, község Olaszországban

 Egyéb jelentés
 Trenta mozdonytípus